Dewey County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Dewey County, Oklahoma 
 Dewey County, South Dakota